Никола́й Сироти́нин:
 Сиротинин, Николай Владимирович (1921—1941) — старший сержант артиллерии. Во время Великой Отечественной войны в одном бою в одиночку уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров противника.